Oldenburg steht für:

Orte in Deutschland:
 Oldenburg in Holstein, Stadt im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Oldenburg (Oldb), kreisfreie Stadt in Niedersachsen
 Oldenburg (Züssow), Ortsteil der Gemeinde Züssow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Landgemeinde Oldenburg, ehemalige Landgemeinde in Niedersachsen
 Stadtbezirk der Stadt Ahaus im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen

Orte in den USA:
 Oldenburg (Indiana) im Franklin County (Indiana)
 Oldenburg (Texas)
 Oldenburg (Mississippi)
 Oldenburg (Illinois)

Landschaften und Territorien:
 Oldenburg (Land), ehemaliges Land:
 Grafschaft Oldenburg
 Herzogtum Oldenburg
 Großherzogtum Oldenburg
 Freistaat Oldenburg
 Oldenburgische Landschaft, Körperschaft des öffentlichen Rechts in Niedersachsen
 Samtamt Oldenburg, ehemaliges vom Hochstift Paderborn und der Grafschaft Lippe gemeinsam verwaltetes Gebiet
 Oldenburger Land, Region im Nordwesten von Niedersachsen
 Oldenburger Münsterland, das Gebiet der heutigen Landkreise Cloppenburg und Vechta in Niedersachsen
 Verwaltungsbezirk Oldenburg, ehemaliger Regierungsbezirk im Nordwesten von Niedersachsen
 Landkreis Oldenburg, Landkreis in Niedersachsen
 Kreis Oldenburg in Holstein, ehemaliger Kreis in Schleswig-Holstein
 Amt Oldenburg-Land, Amt im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Amt Oldenburg, ehemaliges Amt im Land Oldenburg

Gebäude:
 Burg Oldenburg, frühmittelalterliche Wallburg in Nordrhein-Westfalen
 Oldenburg (Marienmünster), Burg in Münsterbrock bei Marienmünster im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen

Schiffe:

 Oldenburg (Schiff, 1628), ein Segelschiff der dänischen und der schwedischen Marine
 Oldenburg (Schiff, 1845), ein Raddampfer der Weser- & Hunte-Dampfschiffahrtsgesellschaft
 Großherzog von Oldenburg (Schiff, 1849), eine Radkorvette der Reichsflotte
 Oldenburg (Schiff, 1851), eine Bark der Oldenburgischen Rhederei-Gesellschaft
 Stadt Oldenburg, eine 1857 von Brand, Oldenburg (Oldb), gebaute Brigg, 1864 in Singapore an unbekannt verkauft
 SMS Oldenburg (1884), ein Panzerschiff der Kaiserlichen Marine
 Oldenburg (Schiff, 1891), ein Schiff der Städte-Klasse#Oldenburg des Norddeutschen Lloyd
 Oldenburg (Schiff, 1895), ein Fischdampfer und Hilfsschiff der Kaiserlichen Marine
 SMS Oldenburg (1910), ein Linienschiff der Kaiserlichen Marine
 Oldenburg (Schiff, 1913), ein Fischdampfer bzw. Hilfsschiff der Kaiserlichen Marine
 Oldenburg (Schiff, 1936), ein 1940 versenktes Frachtschiff
 Oldenburg (Schiff, 1958), eine Fähre
 Oldenburg (F 263), eine Korvette der Deutschen Marine

Personen und Familien:
 Oldenburg (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Haus Oldenburg, Hochadelsgeschlecht
 Oldenburg (mecklenburgisches Adelsgeschlecht)

Sonstiges:
 Meteorit Oldenburg, ein Steinmeteorit, der am 10. September 1930 vom Himmel fiel
 Geheimrat Dr. Oldenburg, eine Apfelsorte, die 1897 gezüchtet wurde
 Duchess of Oldenburg oder Charlamowsky, eine weitere Apfelsorte
 Oldenburg (Tiefpflug), einer der letzten von Dampflokomobilen gezogenen Pflüge
 Mount Oldenburg, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Oldenbourg
 Oldenborch
 R. Oldenbourg Verlag
 Oldenberg